Женевская конференция:

 Женевская конференция 1905 года — совместная конференция революционных партий России в апреле 1905 года в Женеве.
 Женевская конференция 1927 года 
 Женевская конференция по разоружению – международная конференция по сокращению и ограничению вооружений, созванная по решению Совета Лиги Наций в 1932 г.
 Женевская конференция — международная конференция, проходившая в Женеве в 1954 году.
 Женевская конференция —  мирная конференция по Ближнему Востоку, проходившая в Женеве в 1973 году.